Алата́у (Строкаті або Снігові гори; тюрк. ала — строкатий, і тау — гора) — назва кількох значних гірських хребтів у Середній Азії та Сибіру, а також населених пунктів у Казахстані:

Алатау (гори) 
 Джунгарський Алатау
 Заілійський Алатау
 Киргизький Алатау
 Кузнецький Алатау
 Кунгей-Алатау
 Таласький Алатау
 Терскей-Алатау

Населені пункти

Алатау — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Алатау — село, Сиримський район, Західноказахстанська область
 Алатау — село, Толебійський район, Туркестанська область

Інше

Алатау — станція метро в Алмати, Казахстан
 Алатау — традиційний театр в Алатауському районі Алмати

Ала-Тоо — головна площа Бішкека

Див. також 
 Алатауський сільський округ

Посилання 
 Алатау, Ала-Тоо  // ВУЕ